

Geografia
 Girardot, comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca
 Girardot, comune del Venezuela nell'Aragua
 Girardot, comune del Venezuela nel Cojedes

Persone
 Annie Girardot (1931-2011), attrice francese
 Elsa Girardot, schermitrice francese
 Hippolyte Girardot, attore francese

Altro
 Stadio Atanasio Girardot, stadio di Medellín (Colombia)